
Termin -{FRET}- ima više značenja.
 Fluorescentno rezonantni energetski transfer
 FRET (magazin)